Рыскулово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Рыскулово — село в Талгарском районе Алматинской области.

Россия 
 Рыскулово — село в Саракташском районе Оренбургской области.